Itapiranga (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Itapiranga (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina